Newhaven – miejscowość w Australii
 Newhaven – miasto w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Newhaven – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Newhaven – dzielnica Edynburga

Zobacz też 
 New Haven